lajt mobile to polski operator wirtualny (MVNO), operujący na nadajnikach operatora Polkomtel (sieć Plus GSM). Właścicielem sieci jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w segmencie NewConnect firma Telestrada S.A. Dynamiczny rozwój sieci lajt mobile sprawił, że została podwójnie wyróżniona przez Forum Biznesu Godłem Dobra Marka 2020 – Jakość, Zaufanie, Renoma i Godłem Polska Dobra Marka 2020, a jej bestseller, czyli oferta Numer1 otrzymała tytuł PRODUKT ROKU 2022!

Sieć uruchomiono na początku 2013 roku pod nazwą White Mobile, by około dwa lata później zmienić ją na obecnie używaną.

Oferta lajt mobile koncentruje się wokół dostarczania usług abonamentów, ofert na kartę (pre-paid) oraz dostępu do internetu mobilnego w najniższych cenach na rynku.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 lajt mobile

Operatorzy telekomunikacyjni